HD 32 steht für:
 Heinkel HD 32, deutsches Schulflugzeug

HD.32 steht für:
 Hurel-Dubois HD.32, französischer STOL-Flugzeug-Prototyp

Abkürzung